Саидходжа Урунходжаев (1901—1967) — новатор колхозного производства, председатель колхоза «Москва», после смерти С. Урунходжаева переименован в его честь. Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1957).

Биография 
Родился в 1901 году в кишлаке Шайхбурхан Ходжентского уезда Ферганской области (позже — селение Шайхбурхан Гафуровского (Ходжентского) района Ленинабадской области Таджикской ССР, ныне — Согдийская область Таджикистана).

В 1936—1951 годах — председатель ряда колхозов Ленинабадского района Ленинабадской области.

В 1952—1967 — председатель колхоза «Москва» (ныне им. Урунходжаева, в том же районе и области), одного из лучших хлопководческих хозяйств страны.

В период его руководства на территории колхоза построено 11 школ, школа-интернат, Дворец культуры, 5 кинотеатров, санаторий, больница, родильный дом, поликлиника.

Член КПСС с 1929 года. Депутат Верховного Совета СССР 5—7-го созывов (с 1958 года). Делегат 21—23-го съездов КПСС.

Умер 14 сентября 1967 года там же, где и родился.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 01.03.1948 и 17.01.1957 — за высокие урожаи хлопка.
 3 ордена Ленина (в том числе 1932, 1.03.1948)
 орден Отечественной войны 1-й степени
 4 ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 17.12.1949, 23.10.1954)
 медали
 Мастер хлопководства Таджикской ССР (1948).

Память 
 Существует Музей Акционерного общества им. Саидходжа Урунходжаева, где установлен бюст Героя.
 Построен колхозный Дворец культуры «Арбоб» имени дважды Героя Социалистического Труда Саидходжа Урунходжаева. Это ни с чем не сравнимый шедевр Таджикистана. Здесь находится могила самого председателя колхоза , на которой написано : "Помнишь, когда ты родился, ты плакал, а все радовались? Теперь проживи так, чтобы после смерти твоей все плакали, а ты радовался сделанным делом".

Примечания

Ссылки 

 
 ИНДИРА ГАНДИ, САИДХОДЖА УРУНХОДЖАЕВ И ДРУГИЕ
 Карим Абдулов, ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА?
 Некролог — Газета «Тоҷикистон Советй» №218 (12608) от 17 сентября 1967 года
 https://newspaperarchive.com/dushanbe-tojikiston-soveti-jan-17-1967-p-3/

Дважды Герои Социалистического Труда
Родившиеся в Гафуровском районе
Персоналии:Гафуровский район
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Председатели колхозов
Делегаты XX съезда КПСС